Een verkeersweg:
 N123 (België)
 N123 (Frankrijk)
 N-123 (Spanje)
 N123 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing